Сёртис — фамилия. Известные носители:
 Сёртис, Брюс (1937—2012) — американский кинооператор.
 Сёртис, Генри (1991—2009) — британский автогонщик.
 Сёртис, Джон (1934—2017) — британский автогонщик и мотогонщик, чемпион MotoGP и «Формулы-1».
 Сёртис, Роберт (1906—1985) — американский кинооператор, лауреат трёх премий «Оскар».